MHISA Museu Histórico da Imagem e do Som de Anápolis, 

O Museu de Imagem e Som de Anápolis (mais conhecido pelo acrônimo MHISA) é uma das mais importantes instituições culturais anapolis
Localiza-se, desde 2011, na Av. Geturlino Artiaga, Qd.H, Lt.1, cidade de Anápolis - Goiás.
Instituição particular sem fins lucrativos, o museu foi fundado em 2006, por iniciativa do anapolino William Marcos Veloso Malta que ao longo de sua história, juntou
uma série de conteúdo histórico, para entendimento do antes e do hoje. 

O MHISA possui a mais importante e abrangente coleção de som e imagem Anapolino e de todo sua região, em que se nota sobretudo as consistências, referência siro-libanêsa que temos na cidade de Anápolis.
O museu também abriga uma das maiores bibliotecas especializadas em obra de artista anapolinos.

www.mhisa.com.br